Georges Pelletier (1882-1947), journaliste, ancien directeur du journal Le Devoir, avocat et professeur canadien ;
 Georges Pelletier (1938-), artiste céramiste belge ;
 Georges Pelletier (1943-), agronome français, directeur de recherche en génétique végétale à l'INRA ;
Georges Pelletier (1939-2022), médecin canadien.

Voir aussi 
 Georges Pelletier-Doisy (1892-1953), pionnier de l’aviation français et as de la Première Guerre mondiale